The Highwomen — дебютный студийный альбом американской супер-группы The Highwomen, состоящей из четырёх кантри-певиц: Брэнди Карлайл, Натали Хемби, Марен Моррис и Amanda Shires. Релиз состоялся 6 сентября 2019 года на лейбле Elektra.
14 марта 2021 года песня «Crowded Table» с этого альбома на 63-й ежегодной церемонии вручения наград «Грэмми» была удостоена премии в категории «Лучшая кантри-песня».

В 2022 году альбом был включен в список лучших кантри-альбомов в истории The 100 Greatest Country Albums of All Time журнала «Rolling Stone» (№ 93).

Отзывы 
Альбом получил положительные отзывы музыкальной критики и интернет-изданий. Он получил 80 из 100 баллов на интернет-агрегаторе Metacritic.

Альбом был удостоен награды International Album of the Year на церемонии UK Americana Music Awards 2020 года.

На прошедшей 14 марта 2021 года 63-й ежегодной церемонии вручения наград «Грэмми» песня «Crowded Table» с этого альбома была удостоена премии «Грэмми» в категории «Лучшая кантри-песня».

Итоговые списки

Список композиций

Чарты

Примечания

Ссылки 

Дебютные альбомы 2020 года
Альбомы, спродюсированные Дэйвом Коббом